Дриже́нко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Дриженко, Александр Кириллович — контр-адмирал. Брат генерала Фёдора Кирилловича Дриженко.
 Дриженко, Анатолий Николаевич (род. 1941) — советский и украинский актёр театра и кино, Заслуженный артист УССР, народный артист Украины.
 Дриженко, Борис Александрович (1880—1904) — мичман, вахтенный начальник на минном транспорте «Енисей», погиб при постановке минного заграждения в Талиенванской бухте во время обороны Порт-Артура. Сын контр-адмирала Александра Кирилловича Дриженко, племянник генерала Фёдора Кирилловича Дриженко.
 Дриженко, Василий Алексеевич (1913—1980) — бригадир шахтёров-забойщиков треста «Краснодонуголь», Герой Социалистического Труда.
 
 Дриженко, Константин Фёдорович (1890—1969) — поручик корпуса корабельных инженеров, участник строительства ледокола «Святогор», автор проекта «самодвижущейся броневой башни» (первой САУ). Сын генерала Фёдора Кирилловича Дриженко.
 Дриженко, Сергей Георгиевич (1876—1946) — красноярский архитектор, гражданский инженер. Племянник генерала Фёдора Кирилловича Дриженко.
 Дриженко, Фёдор Кириллович (1858—1922) — генерал Корпуса гидрографов, русский учёный-гидрограф, исследователь озера Байкал.